Торстен «Тото» Янсен (; род. 23 декабря 1976, Аденау) — немецкий гандболист, левый крайний. Является главным тренером клуба «Гамбург».

Карьера

Клубная 
Выступал за команды «ТУСЕМ», «Золинген» и «Нордхорн», за «Гамбург» выступает с 2003 года. В Бундеслиге, однако, известен не столько по своим игровым характеристикам, сколько благодаря печально известному рекордному дисциплинарному наказанию. В мае 2013 года он был оштрафован на рекордную сумму в 15 тысяч евро за удар в голову Ивану Нинчевичу из «Берлин Фукзе», дисквалифицирован на 10 игр чемпионата Германии и на два месяца отстранён от игр за сборную.

В сборной 
В сборной дебютировал 19 октября 1999 в матче против Польши. В 178 играх забил 502 гола. Чемпион мира 2007 года, чемпион Европы 2004 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2002 года и Олимпийских игр 2004 года. На чемпионате мира 2007 года показал лучший процент реализации, забив 37 голов при 41 голевом моменте, а в финале стал самым результативным игроком, забив 8 голов.

Образование 
Заканчивает учёбу в Хагенском заочном университете по специальности «банковское дело».

Титулы 
 Победитель чемпионата Германии: 2011
 Победитель кубка обладателей кубков ЕГФ: 2007
 Победитель лиги Чемпионов ЕГФ: 2013
 Обладатель кубка Германии: 2006, 2010
 Победитель чемпионата Европы: 2004
 Победитель чемпионата Мира: 2007
 Серебряный призёр летних Олимпийских игр: 2004

Статистика 
Статистика Торстена Янсена в немецкой бундеслиге

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте клуба «Киль» 
 Профиль на сайте клуба «Гамбург» 
 

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Гандбольные тренеры Германии
Игроки ГК «Нордхорн»
Игроки ГК «Гамбург»
Игроки ГК «Киль»